Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Wojczyński – polski oficer
 Teodor Wojczyński – polski szlachcic